Zimnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Зимница) :
Zimnitsa, village bulgare de l'obchtina de Krouchari, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Zimnitsa, village bulgare de l'obchtina de Maglij, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Zimnitsa, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol.